24-й чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ прошёл в 1991 году в Париже. Были разыграны 22 комплекта наград, в том числе 14 в гребле на байдарках и 8 в гребле на каноэ. Впервые с 1938 года Германия выступила одной объединённой командой (в период 1950—1990 спортсмены из ГДР и ФРГ выступали на чемпионатах мира раздельно), в итоге немецкие гребцы выиграли больше всего медалей и заняли первое место в общекомандном медальном зачёте.

Результаты

Мужчины

Каноэ

Байдарки

Женщины

Байдарки

Медальный зачёт 

|- 
| 1 || align=left |  || 8 || 4 || 4 || 16
|-
| 2 || align=left |  || 4 || 5 || 3 || 12
|-
| 3 || align=left |  || 4 || 2 || 2 || 8
|- 
| 4 || align=left |  || 1 || 2 || 2 || 2
|- 
| 5 || align=left |  || 1 || 1 || 1 || 3
|- 
| 6 || align=left |  || 1 || 1 || 1 || 3
|-
| 7 || align=left |  || 0 || 2 || 1 || 3
|- 
| 8 || align=left |  || 0 || 1 || 2 || 3
|- 
| 9 || align=left |  || 1 || 1 || 0 || 2
|- 
| 10 || align=left |  || 1 || 0 || 1 || 2
|- 
| 11 || align=left |  || 0 || 2 || 0 || 2
|- 
| 12 || align=left |  || 0 || 0 || 2 || 2
|- 
| 13 || align=left |  || 0 || 0 || 2 || 2
|- 
| 14 || align=left |  || 1 || 0 || 0 || 1
|- 
| 15 || align=left |  || 0 || 1 || 0 || 1
|- 
| 16 || align=left |  || 0 || 0 || 1 || 1
|- 
| colspan=2 | Итого || 22 || 22 || 22 ||66
|}

Ссылки 
 Списки чемпионов и призёров по гребле на байдарках и каноэ (1936—2007) 
 Результаты чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ 1991 года 

Спорт во Франции в 1991 году
Чемпионаты мира по гребле на байдарках и каноэ
Чемпионаты мира во Франции